Йѐжи Са̀муел Ба̀ндке () е полски езиковед, историк, лексикограф, библиотекар, библиограф, професор в Краковската академия, изследовател на историята на Шльонск и шльонския говор, съинициатор за създаването на Краковското научно дружество.

Трудове 
 Historisch Critische Analecten zur Erläuterung der Gesichte des Ostens von Europa (1802)
 Nowy elementarz polski (1803)
 Słownik dokładny Języka Polskiego i Niemieckiego, t. 1 – 2 (1806)
 Gramatyka języka polskiego dla Niemców (1808)
 Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego, t. 1 – 2 (1810, 1820)
 Historia drukarń krakowskich (1815)
 Uwagi nad językiem czeskim, polskim i teraźniejszym rosyjskim (1815)
 Słownik kieszonkowy posko – francusko – niemiecki, t. 1 – 2 (1815 – 1818) – в съавторство с Ян Винценти Бандке
 Historia biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1821)
 Wiadomość o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach (1821)
 Historia drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, t. 1 – 3 (1926)
 Dzieje narodu polskiego (1835)

Бележки 

Категория:Полски езиковеди
Полски езиковеди
Полски библиотекари
Полски лексикографи
Преподаватели в Ягелонския университет
Родени в Люблин
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище